Torc steht für:
 Torques, offener Halsreif
 Torc Mountain, Berg (535 m) im County Kerry, Provinz Munster, Republik Irland
 Torc Waterfall, irischer Wasserfall am Fuß des Torc Mountain

TORC steht für:
 The Off-Road Championship, US-amerikanische Off-road-Serie

T or C steht für:
 Truth or Consequences, Ort im Sierra County, New Mexico

Siehe auch: 
 Tork
 Torque
 Torke
 TORG

Abkürzung